Kildare Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kildare Township (Minnesota)
 Kildare Township (Oklahoma)